Юрий Дерябин:
 Дерябин, Юрий Иванович (1923—2005) — лейтенант, Герой Советского Союза.
 Дерябин, Юрий Степанович (1932—2013) — российский дипломат и мемуарист.